Scuffletown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Scuffletown (Georgia)
 Scuffletown (Kentucky)
 Scuffletown (Virginia)